

Biologia 
 Virus – entità biologica elementare con caratteristiche di parassita obbligato

Cinema 
 Virus – film del 1980 diretto da Bruno Mattei
 Virus – film TV del 1995 diretto da Armand Mastroianni, distribuito in Italia con il titolo di Ebola: area di contagio
 Virus – film del 1996 diretto da Allan A. Goldstein
 Virus – film del 1999 diretto da John Bruno
 Virus – film del 2003 diretto da Francesco Campanini

Fumetti 
 Virus – fumetto di Chuck Pfarrer pubblicato dalla Dark Horse Comics
 Virus – personaggio di Federico Pedrocchi

Musica 
 Virus – gruppo musicale argentino
 Virus – gruppo musicale britannico
 Virus – gruppo musicale russo
 Virus – singolo degli KMFDM del 1989
 Virus – singolo degli Iron Maiden del 1996
 Virus – album di Joe Barbieri del 1998
 Virus – album dei Tagada Jones del 1999
 Virus – singolo degli Skiantos del 2002
 Virus – album degli Hypocrisy del 2005
 Virus – album degli Heavenly del 2006
 Virus – singolo di LaFee del 2006
 Virus – singolo di Björk del 2011
 Virus – album dei PAY del 2012
 Virus – album degli Haken del 2020
 Virus – album di Noyz Narcos del 2022
 Virus (How About Now) – singolo di Martin Garrix e MOTi del 2014

Televisione 
 Virus - Il contagio delle idee – programma televisivo in onda su Rai 2, condotto da Nicola Porro
 Virus – programma televisivo in onda su Rai Movie, creato da Francesco Cinquemani

Videogiochi 
 Virus – videogioco del 1987 per Archimedes, Amiga, Atari ST, DOS, ZX Spectrum
 Virus – videogioco del 1997 per Saturn
 Virus – videogioco del 1997 per Windows
 Virus: It Is Aware – videogioco del 1999 per PlayStation

Altro 
 Virus – codice informatico eseguibile in grado di autoreplicarsi
 Virus (Vixen 03) – romanzo di Clive Cussler del 1978
 Virus – gioco di società del 2016 Ed. Giochi
 Virus – centro sociale milanese attivo negli anni ottanta del XX secolo
 Virus - pseudonimo di Ricardo Amezquita Carreño, wrestler messicano

Pagine correlate 
 The Virus

Altri progetti